Indywidualne Mistrzostwa Europy na długim torze 1968 – zawody żużlowe, mające na celu wyłonienie medalistów indywidualnych mistrzostw Europy na długim torze w sezonie 1968. W finale zwyciężył, po raz trzeci w karierze, Niemiec Manfred Poschenreider.

Terminarz 
 1. runda kwalifikacyjna – Scheeßel, 26 maja 1968
 finał skandynawski – Nyköping, 26 maja 1968
 2. runda kwalifikacyjna – Gornja Radgona, 2 czerwca 1968
 półfinał – Hamburg, 9 czerwca 1968
 finał – Mühldorf am Inn, 30 czerwca 1968

Finał 
  Mühldorf am Inn, 30 czerwca 1968

Bibliografia 
 
 Wyniki finału IMŚ na długim torze 1968

1968
1968 w long tracku
1968 w Niemczech